Білико́вський — слов'янське прізвище. Жіноча форма — Біликовська.

Відомі носії 
 
 Біликовський Іван Симеонович —